Satanowski ist der Familienname folgender Personen:
Jerzy Satanowski (* 1947), polnischer Komponist
Robert Satanowski (1918–1997), polnischer Dirigent und französischer Intendant